E41 oder E 41 steht für:
 Alimentärer Marasmus, eine Form der Mangelernährung nach dem ICD-10-Code
 DB-Baureihe E 41, eine Einheitselektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn
 Europastraße 41, eine Fernstraße von Dortmund nach Altdorf in der Schweiz
 HMS E41, ein britisches U-Boot
 Wasserstraße E41, Teil des Flusses Memel als europäische Wasserstraße

E41